O Torneio Triangular Internacional do Rio de Janeiro  foi uma competição amistosa internacional de futebol disputada na cidade do Rio de Janeiro em 1954, que teve a participação de três equipes, duas brasileiras e uma espanhola, com três rodadas programadas para serem cumpridas, nas quais todas as equipes envolvidas se enfrentariam, sendo campeã aquela que tivesse o melhor aproveitamento.

Na partida decisiva da competição o Fluminense fez-se representar por um time misto.

Participantes
 Flamengo
 Fluminense
 La Coruña

Tabela 
 Todos os jogos disputados no Estádio do Maracanã.

 Primeira rodada - Público 42.062 (34.627 pagantes)

 Flamengo 4-1 La Coruña (25 de julho)

 Segunda rodada - Público 14.750 (9.484 pagantes)

 Fluminense 3-0 La Coruña (28 de julho)

 Terceira rodada - Público 58.176 (50.012 pagantes)

 Flamengo 5-2 Fluminense (1 de agosto)

Ver também
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas
RSSSF 
Site Estatísticas do Fluminense - jogos - data 

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol‎
Futebol de 1954 no Brasil
Clube de Regatas do Flamengo
Fluminense Football Club